Un temple de Montou est un temple égyptien dédié au culte de Montou. Il en existe plusieurs :
 temple de Montou (Hermonthis)
 temple de Montou (Karnak) 
 temple de Montou (Médamoud)
 temple de Montou (Tôd)

Index égyptologique
Montou